Das Gosen Cup Swingbeach Int’l Ladies Open 2014 war ein Tennisturnier in Makinohara. Das Rasenplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2014 und fand vom 13. bis 19. Oktober 2014 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan auf der ITF Homepage

ITF Women’s Circuit 2014
Tennisturnier in Makinohara